A Fool There Was – film del 1914 diretto da Frank Griffin
 La vampira (A Fool There Was) – film del 1915 diretto da Frank Powell
 A Fool There Was – film del 1922 diretto da Emmett J. Flynn